Aconitum columbianum — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Естественная область распространения находится на западе Северной Америки.

Растение обитает в хорошо увлажнённых местах, по берегам рек, на лугах, в хвойных лесах, на высотах от 600 до 3000 метров над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Высокое многолетнее растение с тонким прямым или вьющемся, реже лежачим стеблем.

Листья лопастные, глубоко разделённые на 3—5 ромбовидных долей с зубчатыми краями.

Цветки насыщенного синего цвета или фиолетовые, но встречаются растения и с белой или желтоватой окраской цветков. Соцветия образуют редкие кисти. Цветение проходит летом, в июле и августе.

Всё растение ядовито как и другие виды рода Аконит из-за содержащихся в них дитерпеновых алкалоидов.

Таксономия 
Вид Aconitum columbianum входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Близкородственный вид  иногда рассматривается как разновидность .

Другие синонимы:

Примечания

Ссылки 
 USDA PLANTS: Aconitum columbianum

Лютиковые
Флора Северной Америки